Серкл-Сіті ():

 Серкл-Сіті — невключена територія в штаті Аризона, США
 Серкл-Сіті — статистично обумовлена місцевість в штаті Аляска, США